Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Mark Petchey 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Eyal Erlich (semifinali)
 Mark Petchey (finale)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)

 Grant Doyle (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (Campione)
 Nicola Bruno (semifinali)
 Gabrio Castrichella (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1997